Eat at Whitey’s — третий сольный альбом музыканта Everlast, вышедший в 2000 году. На нём содержатся дуэты с Карлосом Сантаной, B-Real, Rahzel, N'Dea Davenport, Cee-Lo, Warren Haynes и Kurupt.

Список композиций 
 «Whitey» — 1:35
 «Black Jesus» — 4:40
 «I Can’t Move» — 3:25
 «Black Coffee» feat. Merry Clayton — 2:59
 «Babylon Feeling» — 5:11
 «Deadly Assassins» feat. B-Real — 2:44
 «Children’s Story» feat. Rahzel — 3:22
 «Love for Real» feat. N'Dea Davenport — 4:21
 «One and the Same» feat. N'Dea Davenport — 5:08
 «We’re All Gonna Die» feat. Cee-Lo — 2:20
 «Mercy on My Soul» — 3:24
 «One, Two» feat. Kurupt
 «Graves to Dig»

Альбомы Everlast
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы Tommy Boy Records